Defrance est un patronyme porté par plusieurs personnalités dont, par ordre alphabétique des prénoms :
 André Defrance (1908-1952), militant communiste et un résistant FFI-FTP ;
 Bernard Defrance (né en 1945), professeur de psychopédagogie ;
  (née en 1966), historienne ;
 Hélène Defrance (né en 1986), skipper française ;
 Jacques Louis Marin Defrance (1758–1850), naturaliste et collectionneur français ;
 Jacques Defrance (né en 1948), sociologue et historien du sport et de l'éducation physique ;
 Jean-Marie Defrance (1777-1855), général de division français ;
 Jean-Pierre Defrance (1694-1768), sculpteur et architecte français ;
 Léonard Defrance (1735-1805), peintre liégeois.

Variante
 Cécile de France (née Cécile Defrance en 1975), actrice belge.

Homonymie de patronyme
Patronyme français